peut se référer à :

Prénom 
  (1935-2018), compositeur samoan.

Patronyme 
Ueta est un patronyme japonais traditionnel. Les titulaires du nom incluent :
  (1973-2023), meurtrière en série japonaise ;
  (1964-), volleyeur japonais ;
  (1955-), athlète japonais, spécialiste du triple saut.

Toponyme 
 La  (植田駅), située à Toyohashi.

Astronomie 
 (1619) Ueta, astéroïde découvert en 1953 et nommé après le directeur de l'observatoire où il a été découvert.

Voir aussi